Вајт Хол има више значења:
 Вајт Хол (Алабама)
 Вајт Хол (Илиноис)
 Вајт Хол (Арканзас)
 Вајт Хол (Западна Вирџинија)